Loeffelholz ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard von Loeffelholz (* 1934), deutscher Bankier und Kulturmanager
 Erich von Loeffelholz (1914–1984), deutscher Politiker der FDP
 Friedrich von Loeffelholz von Colberg (1955–2017), ehemaliger deutscher Radrennfahrer und heutiger Hochschullehrer
 Sigmund Friedrich Loeffelholz von Colberg (1807–1874), deutscher Forstmann und Forstwissenschaftler